Lantzius ist der Familienname folgender Personen:

 Bojung Scato Georg Lantzius-Beninga (1815–1871), deutscher Botaniker
 Eberhard Lantzius-Beninga (1808–1902), ostfriesischer Forstbeamter, Gutsbesitzer und Parlamentarier